JFK puede referirse a: 
John F. Kennedy, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.
John F. Kennedy, Jr., el hijo homónimo del presidente estadounidense.
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (Código de Aeropuerto Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA).
JFK (película), película de 1991 del director Oliver Stone.
AirTrain JFK, de la ciudad de Nueva York.
Expreso JFK, del metro de la ciudad de Nueva York.
JFK Olimps/RFS, club de fútbol de Letonia.